Gollob ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Gollob (* 1968), österreichischer Bildhauer
 Gordon M. Gollob (1912–1987), österreichischer Jagdflieger in der Luftwaffe der Wehrmacht
 Hedwig Gollob (1895–1983), österreichische Kunsthistorikerin und Bibliothekarin
 Tomasz Gollob (* 1971), polnischer Speedway-Fahrer

Siehe auch:
 Golob